Выборы главы Екатеринбурга — Председателя Екатеринбургской городской думы — очередные выборы главы Екатеринбурга, состоявшиеся в единый день голосования 8 сентября 2013 года параллельно с выборами депутатов городской думы. При явке 33,6 % победу одержал оппозиционный кандидат Евгений Ройзман, выдвинутый партией Гражданская платформа, набравший 33,31 % голосов и сумевший обойти кандидата от «Единой России» Якова Силина с результатом 29,71 %.

Кандидаты и кампании 
1 июля депутат областного заксобрания от фракции КПРФ Андрей Альшевских сделал в своём блоге запись о намерении баллотироваться в мэры самовыдвиженцем. Три недели спустя КПРФ официально утвердила Альшевских кандидатом. К этому времени ему удалось собрать 5 800 подписей в свою поддержку.

Александр Леонидович Бурков официально заявил о выдвижении в мэры города 2 июня 2013 года на съезде Союза домовых советов. Городская избирательная комиссия утвердила его кандидатуру 18 июля.

Информация о возможном выдвижении на пост мэра Екатеринбурга от партии «Гражданская платформа» главы фонда «Город без наркотиков», депутата Государственной думы в 2004—2007 годах Евгения Ройзмана впервые появилась в феврале 2013 года. Окончательное решение «отдать городу пять лет жизни» в виде пребывания на высшем посту было озвучено кандидатом 19 июля 2013 года

Также существует точка зрения, что Ройзман был зарегистрирован для создания конкуренции оппозиционному Буркову (в 2011 году «эсеры» набрали в Екатеринбурге 27 %, обогнав «единороссов» с 25 %), для чего ранее уже были зарегистрированы два однофамильца: кандидат от Коммунистической партии социальной справедливости Александр Владимирович Бурков, возглавляющий «ООО Справедливое ЖКХ» и кандидат от «Трудовой партии» Антон Леонидович Бурков, не предоставивиший данные о себе.

На внеочередном XXV съезде регионального отделения партии «Единая Россия» кандидатом был утверждён вице-губернатор области Яков Силин, ранее занимавшим должности начальника департамента по внутренней и информационной политике аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском Федеральном Округе в 2010—2012 годах и главы администрации губернатора Свердловской области (лето-осень 2012).

Кандидат Российской партии пенсионеров Евгений Артюх, являвшийся на тот момент депутатом областного Законодательного Собрания, был выдвинут по рекомендации президиума партии.

Уральский политик, председатель Монархической партии России Антон Баков выдвинул кандидатом в мэры города свою 22-летнюю дочь Анастасию. Бакова вела кампанию под лозунгом «А вы знаете, что мэр бесправен?» (в другом варианте «бессилен») — это указание на номинальность должности мэра при «двуглавой системе» управления. Символом кампании стала собака Баковой породы корги пемброк по имени Эрнест Хемингуэй.

О намерении принять участи в выборах заявлял председатель центрального совета «Альянса зелёных» Олег Митволь, озвучив их на пресс-конференции 16 апреля: приоритетными задачами своей кампании он называл борьбу за экологию и чистоту питьевого водоснабжения. На пресс-конференции партии 18 июля он отказался от выдвижения с целью недопущения размывания голосов, перспективно отданных за оппозиционных кандидатов Александра Буркова и Евгения Ройзмана, заявив о намерении возглавить список партии на выборах в городскую думу.

На момент завершения выдвижения 25 июля в списке кандидатов значилось 16 фамилий.

Рейтинги политиков 
По данным исследования, проведённым агентством Ura.ru совместно с компанией Яндекс, абсолютным лидером поисковых запросов екатеринбуржцев с 31.12.2013 по 12.05.2013 был Ройзман — 17002 результата на его имя и 39443 на поиск его блога в Живом Журнале. Яков Силин набирал 9320 единиц — при интенсивно следовавшей в эти полгода медийной раскрутке. Востребованность Альшевских и Артюха превышала тысячу запросов, которые с небольшим перевесом обходили традиционно оппозиционного Буркова: 1765, 1099 против 1078 поисковых запросов.

Яков Силин заявил, что у Ройзмана есть только теоретические шансы на победу.

Итоги выборов 
Явка избирателей составила 33,6 %.

Нарушения 
В ночь перед «днём тишины» в почтовых ящиках граждан появились поддельные письма, сообщавшие о снятии Ройзмана с выборов. Кандидат обвинил в распространении подобной информации губернатора, представитель которого обвинения отверг. Председатель горизбиркома Илья Захаров заявил, что обратился по этому поводу в правоохранительные органы.

После выборов 
Региональное отделение «Единой России» признало итоги выборов, назвав неудачу в областном центре «горькой пилюлей». Отставка вице-мэра города по вопросам организации значимых общероссийских и международных мероприятий
Сергея Тушина, по сообщениям оппозиционной прессы, являлась жертвенной расплатой за поражение партии на выборах.
 
Об окончательном завершении выборов было объявлено на заседании городской избирательной комиссии 11 октября. На проведение выборов было выделено 112 миллионов рублей, 9 из них согласно отчёту удалось сэкономить.

Среди причин победы Ройзмана называют проработанность его предвыборной кампании, противостоявшей «безликой» агитации Силина. Репутация «борца с системой» помогла общественному деятелю привлечь протестный электорат. Кроме того, его избрание помогло российским властям продемонстрировать установку на конкурентные выборы. Ошибкой со стороны губернатора Куйвашева политологи также называют предпочтение Буркова Силину, не имеющего поддержки со стороны местных элит и не сумевшего сформулировать внятную программу развития города.

Антон Баков, комментируя минимальные результаты своей партии, подчёркивал, что его кампания придавала выборам «зрелищности и доброжелательности» и характеризовал её как «операцию анти-выборы», отмечая: «Мы будем продолжать разоблачать демократические партии и показывать, что избранные депутаты не исполняют свои обязательства».

См. также 
 Выборы в Свердловской области
 Выборы Главы Петрозаводского городского округа (2013)

Примечания

Ссылки 

 .
 Коваленко А. Почему Ройзман? // Эксперт

Екатеринбург
Выборы в Екатеринбурге
Выборы мэров в Российской Федерации
2013 год в Свердловской области